Punilla (departement), een departement van de Argentijnse provincie Córdoba
 Punilla (provincie), een provincie van de Chileense regio Ñuble